Keokuk  peut faire référence à :

 Keokuk, un chef de guerre amérindien de la nation Sauk et Fox.

Toponymes aux États-Unis 
 Keokuk, une ville et un des deux sièges du comté de Lee, dans l’État de l’Iowa.
 Le comté de Keokuk, dans l’État de l’Iowa.

Autres 
 , trois navires de l'United States Navy.
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme